Сафро́нов — русская фамилия.

Сафронов

А 
 
 Сафронов, Алексей Анатольевич (род. 1984) — российский футболист.
 
 
 Сафронов, Антон Евгеньевич (род. 1972) — российский композитор, педагог.
 Сафронов, Аркадий Николаевич (1941—2009) — советский и российский физик
 Сафронов, Арсений Михайлович (1903—1957) — советский государственный деятель.

Б 
 Сафронов, Борис Гаврилович (1928—1978) — советский футболист.

В 
 Сафронов, Валентин Григорьевич (1927—2011) — русский советский поэт, фронтовик.
 Сафронов, Валерий Владимирович (1951—2012) — советский спортсмен и тренер по самбо.

Д—Ю 
 
 
 
 
 Сафронов, Кирилл Алексеевич (род. 1981) — российский хоккеист.
 Сафронов, Константин Николаевич (род. 1987) — казахстанский легкоатлет, прыгун в длину.
 
 
 
 
 
 
 Сафронов, Роман Владимирович (род. 1971) — российский баскетболист и тренер.
 Сафронов, Савелий Семёнович (Сафрониди, Савва Савельевич) (1925—1997) — советский футболист, тренер.
 
 Сафронов, Станислав Александрович (род. 1956) — украинский политик, городской голова Днепродзержинска.
 
 
 Сафронов, Федот Григорьевич (1914—1995) — советский и российский историк.
 Сафронов, Юрий Павлович (1928—2001) — советский писатель-фантаст.

Составные фамилии 
 Глинский-Сафронов, Виктор Иванович (1883—1945) — российский и советский флейтист и педагог.



Населённые пункты 
 Сафронов — хутор в Котельниковском районе Волгоградской области.
 Сафронов — аал (посёлок) в Аскизском районе Хакасии.

Примечания

См. также 
 Братья Сафроновы